Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не змогла взяти участь через травму.

Чжань Юнжань і Мартіна Хінгіс виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бабош і Андреа Главачкова з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

China Open, парний розряд